|-
| 129501 - || || 28 d'abril, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129502 - || || 29 de juny, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129503 - || || 24 de juliol, 1995 || Church Stretton || S. P. Laurie
|-
| 129504 - || || 17 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129505 - || || 19 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129506 - || || 21 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129507 - || || 26 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129508 - || || 29 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129509 - || || 29 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129510 - || || 25 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129511 - || || 15 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129512 - || || 21 d'octubre, 1995 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 129513 - || || 16 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129514 - || || 17 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129515 - || || 18 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129516 - || || 19 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129517 - || || 21 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129518 - || || 15 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129519 - || || 15 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129520 - || || 21 de novembre, 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 129521 - || || 23 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129522 - || || 14 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129523 - || || 14 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129524 - || || 18 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129525 - || || 13 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129526 - || || 14 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129527 - || || 12 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129528 - || || 19 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129529 - || || 11 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129530 - || || 12 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129531 - || || 12 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129532 - || || 11 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129533 - || || 12 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129534 - || || 19 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129535 - || || 19 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129536 - || || 11 de maig, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129537 - || || 16 de maig, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129538 - || 1996 NM || 14 de juliol, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 129539 - || || 15 de juliol, 1996 || Lime Creek || R. Linderholm
|-
| 129540 - || || 13 d'agost, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 129541 - || || 9 d'agost, 1996 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 129542 - || || 15 de setembre, 1996 || Church Stretton || S. P. Laurie
|-
| 129543 - || || 14 de setembre, 1996 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| 129544 - || || 7 de setembre, 1996 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 129545 - || || 20 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129546 - || || 3 d'octubre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 129547 - || || 3 d'octubre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 129548 - || || 11 d'octubre, 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 129549 - || || 12 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129550 - || || 9 d'octubre, 1996 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 129551 - || || 5 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129552 - || || 7 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129553 - || || 7 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129554 - || || 6 d'octubre, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129555 - || || 30 d'octubre, 1996 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 129556 - || || 15 de novembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129557 - || || 2 de desembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129558 - || || 6 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129559 - || 1996 YH || 20 de desembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129560 - || || 3 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129561 - || || 9 de febrer, 1997 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 129562 - || || 4 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129563 - || || 2 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129564 - || || 7 de març, 1997 || Anderson Mesa || M. W. Buie
|-
| 129565 - || || 2 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129566 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 129567 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 129568 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 129569 - || || 6 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 129570 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 129571 - || || 6 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 129572 - || || 6 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 129573 - || || 29 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129574 - || || 2 de maig, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129575 - || 1997 LM || 3 de juny, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 129576 - || || 4 de setembre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 129577 - || || 9 de setembre, 1997 || Dynic || A. Sugie
|-
| 129578 - || || 10 de setembre, 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 129579 - || || 21 de setembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 129580 - || || 23 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129581 - || || 23 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129582 - || || 27 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129583 - || || 28 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129584 - || || 29 de setembre, 1997 || Needville || W. G. Dillon
|-
| 129585 - || || 29 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129586 - || || 3 d'octubre, 1997 || Mallorca || A. López, R. Pacheco
|-
| 129587 - || || 4 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129588 - || || 4 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129589 - || 1997 UD || 20 d'octubre, 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 129590 - || 1997 UN || 19 d'octubre, 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 129591 - || || 23 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129592 - || || 30 d'octubre, 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 129593 - || || 27 d'octubre, 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 129594 - || || 25 d'octubre, 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 129595 - || 1997 VD || 2 de novembre, 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 129596 - || || 2 de novembre, 1997 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 129597 - || || 4 de novembre, 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 129598 - || || 6 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129599 - || || 6 de novembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 129600 - || || 19 de novembre, 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
9